Sütçüler (district), een Turks district in de provincie Isparta
 Sütçüler (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Sütçüler